Рил:

 Рил — город на северном побережье Уэльса.
 Рил — тип традиционного танца, распространённый в Ирландии и Шотландии.
 «Рил» — футбольный клуб, выступающий Уэльской премьер лиге.